Žiga Mandl (ur. 13 stycznia 1990) – słoweński skoczek narciarski i kombinator norweski. W pierwszej z tych dyscyplin medalista uniwersjady (2011), dwukrotny uczestnik tej imprezy (2011 i (2015). Brał także udział w mistrzostwach świata juniorów (w 2007 jako dwuboista i w 2009 jako skoczek). Medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich.

Skoki narciarskie uprawiał również jego brat, Rok Mandl.

Przebieg kariery 
W początkowym etapie kariery uprawiał kombinację norweską. W dyscyplinie tej w latach 2004–2008 wystartował w kilkunastu konkursach rozgrywanych pod egidą FIS. W marcu 2007 w Tarvisio wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w sprincie (Gundersen HS100/5 km) zajął 45. lokatę. Ostatni raz w zawodach FIS w kombinacji norweskiej wystartował w lutym 2008.

W rywalizacji skoczków narciarskich Mandl zadebiutował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS w styczniu 2006 w Ljubnie, gdzie zajął 4. i 7. pozycję w konkursach FIS Cupu. W lutym 2008 w Hinterzarten zadebiutował w Alpen Cupie, dwukrotnie plasując się w drugiej dziesiątce. W grudniu 2008 w Engelbergu po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharu Kontynentalnego, dwukrotnie punktując (28. i 30. lokata).

24 stycznia 2009 w Kranju po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Kontynentalnego, zajmując 3. pozycję. W lutym 2009 w Szczyrbskim Jeziorze wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był osiemnasty, a drużynowo piąty. W marcu 2009 w Winterbergu był drugi w konkursie Alpen Cupu. W sezonie 2010/2011 zajął 5. lokatę w klasyfikacji generalnej FIS Cupu, dwukrotnie stając na podium konkursów tego cyklu (1. miejsce w Szczyrku w styczniu 2011 i 3. w Ruhpolding w lutym 2011). W styczniu 2011 w Erzurum wystąpił na uniwersjadzie zdobywając medale we wszystkich męskich konkurencjach – indywidualnie brązowe na obu skoczniach, a drużynowo srebrny.

W sezonie 2011/2012 zajął 4. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, dwukrotnie stając na podium zawodów tego cyklu (2. lokata w Ałmaty w grudniu 2011 i 3. w lutym 2012 w Oslo). W marcu 2012 w Planicy po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w zawodach najwyższej rangi, jednak odpadł w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata. W marcu 2013 w tej samej miejscowości, po raz drugi i ostatni w karierze, wziął udział w zmaganiach na tym szczeblu, jednak ponownie nie przebrnął kwalifikacji.

W sezonie 2014/2015 zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej FIS Cupu, pięciokrotnie stając na podium zawodów tego cyklu (3. i 1. miejsce w Hinterzarten w sierpniu 2014, 2. w Zakopanem w styczniu 2015 oraz 1. i 2. w Brattleboro w lutym 2015). Na przełomie stycznia i lutego 2015 w Szczyrbskim Jeziorze wziął udział w uniwersjadzie – indywidualnie był 13., a drużynowo 6. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS ostatni raz wystąpił w lutym 2015.

Po zakończeniu kariery został dyrektorem w klubie SSK Ilirija Lublana.

Mandl jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Słowenii w skokach narciarskich – w zimowych mistrzostwach kraju indywidualnie zdobył brązowy medal na skoczni normalnej w 2009, a drużynowo srebro w 2012 oraz brąz w 2011, 2013 i 2014. Z kolei w letnim czempionacie w rywalizacji drużynowej sięgał po srebrne medale w 2011 i 2013 oraz brązowe w 2012 i 2014.

Jego rekordem życiowym jest odległość 193 metrów – wynik ten uzyskał 18 marca 2015 podczas testów skoczni na Letalnicy w Planicy.

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ž. Mandla na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy kombinatorzy norwescy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Urodzeni w 1990